Нури́ев — фамилия тюркского происхождения. Женская форма — Нуриева.

Нуриев 
 Нуриев, Айдар Маратович (род. 1994) — российский автогонщик, чемпион Европы 2019 по ралли-кроссу.
 Нуриев, Али Наджафгулу оглы (род. 1928) — советский и азербайджанский учёный-химик, член-корреспондент НАНА.
 Нуриев, Анатолий Анатольевич (род. 1996) — украинский футболист.
 Нуриев, Аслан Ибрагим оглы (1899—?) — советский азербайджанский животновод, Герой Социалистического Труда (1958).
 Нуриев, Владислав Максимович (род. 1996) — узбекистанский футболист.
 Нуриев, Давид Борисович (род. 1981) — российский рэп-исполнитель, более известный под псевдонимами Птаха и Зануда.
 Нуриев, Зия Нуриевич (1915—2012) — советский государственный и партийный деятель, Герой Социалистического Труда.
 Нуриев, Зияттин (род. 1955) — болгарский скульптор, живёт и работает в Стамбуле.
 Нуриев, Ильгиз Равилевич (род. 1984) — российский хоккеист, нападающий клуба «Сарыарка».
 Нуриев, Мамедсадыг Гафар оглы (1919—1975) — азербайджанский советский актёр театра и кино.
 Нуриев, Марат Абдулхаевич (род. 1966) — российский предприниматель, политик и общественный деятель.
 Нуриев, Олег Разитович (род. 1968) — российский тренер по боксу, общественный деятель и политик.
 Нуриев, Рудольф Хаметович (1938—1993) — артист балета и балетмейстер, директор балетной труппы Парижской оперы в 1983—1989 годах.
 Нуриев, Самир Рафиг оглу (род. 1975) — азербайджанский государственный деятель.
 Нуриев, Эльнур Эйваз оглы (1975—1994) — азербайджанский военный деятель, сержант, Национальный герой Азербайджана.
 Нуриев, Яшар Мамедсадык оглы (1951—2012) —  советский и азербайджанский актёр театра и кино, Народный артист Азербайджанской ССР (1989).

Нуриева

См. также 
 Нуреев
 Нурыев
 Нуреево